Ероп () може да се отнася за:

 Ероп, син на Кефей от Тегея, внук на Алей и баща на Ехенат
 Ероп, син на Арес и на Еропа (Аеропе), дъщерята на Кефей
 Ероп, брат на македонския цар Пердика I, основателят на Древна Македония, потомък на Темен
 Ероп I Македонски, цар на Македония 602–576 пр.н.е., син на Филип I Македонски
 Ероп II Македонски, от Линкестида, цар на Македония 399–393 пр.н.е.
 Ероп от Линкестида, командир на Филип II Македонски